Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (ang. British Polish Chamber of Commerce - BPCC), powstała w 1992 jako Brytyjska Izba Handlowa w Polsce (British Chamber of Commerce in Poland). W 1998 połączyła się z założoną w 1995 podobną izbą w Londynie. W 1997 zmieniono nazwę i jej statut, aby stała się izbą bilateralną oraz wspierającą wzajemną wymianę gospodarczą między Wielką Brytanią i Polską. Przy współpracy z członkami Izby oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi BPCC realizuje program promocji polskich regionów, wspiera polskich eksporterów i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla Polaków w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Zaliczana jest do prężnych bilateralnych pozarządowych organizacji gospodarczych w Polsce. Firmy zrzeszone w BPCC zainwestowały w Polsce ponad 12 mld € i zatrudniają ponad 150 000 osób.

Rada Brytyjskich Izb Handlowych w Europie Kontynentalnej (Council of British Chambers of Commerce in Europe - COBCOE) wielokrotnie (w latach 2005, 2006, 2007, 2008) przyznawała BPCC Puchar Najlepszej Brytyjskiej Izby Handlowej w Europie.

Historia 
W okresie międzywojennym działała w Warszawie Polsko-Angielska Izba Handlowa (Polish-English Chamber of Commerce) przy ul. Marszałkowskiej 154 (1930), następnie od 1933 Polsko-Brytyjska Izba Handlowa (Polish-British Chamber of Commerce), z siedzibą w budynku Centralnego Towarzystwa Rolniczego z 1911 przy ul. Kopernika 30 (1934-1936), następnie w budynku Prudentialu przy pl. Napoleona 9 (1937-1939).

Siedziba 
Siedziba izby mieściła się kolejno - przy ul. Zimnej 2 (2001-2004), ul. Fabrycznej 16-22 (2004-2011), ul. Nowogrodzkiej 12/3 (2011-2012), al. Szucha 3/14 (2012-2013), ul. Marszałkowskiej 89 (2013-2015), obecnie w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 37 (2015-).

Przedstawicielstwa 
W Polsce Izba posiada biuro w Warszawie oraz przedstawicielstwa w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu,
W Wlk. Brytanii - biuro w Londynie.

Media 
czasopismo Contact International Business Voice

Zobacz też 
UK Trade & Investment 
Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce
Ambasada RP w Londynie

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Izby gospodarcze
Gospodarka Wielkiej Brytanii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-brytyjskie